De gebroeders Karamazov - boek van Fjodor Dostojevski
 De zusters Karamazov - lied van Drs. P.